Das Internazionali di Tennis di Bergamo Trofeo Trismoka 2010 war die fünfte Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Bergamo. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde vom 8. bis 14. Februar 2010 in der Halle ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 42.500 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der an Position zwei gesetzte Slowake Karol Beck, der im Finale den Luxemburger Wildcard-Besitzer Gilles Müller in zwei Sätzen besiegte. Es war Becks siebter Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und der erste der Saison.

Auch im Doppel gelang Beck an der Seite seines Partners Jiří Krkoška der Einzug ins Finale, das sie gegen die an Position zwei gesetzten Briten Jonathan Marray und Jamie Murray im Match-Tie-Break verloren. Beck verpasste so nur knapp eine Titelverteidigung seines Titels aus dem Vorjahr. Es war Marrays elfter Erfolg bei einer Doppelkonkurrenz auf Challenger-Ebene seiner Karriere und der zweite der Saison. Für Murray war es der achte Turniergewinn im Doppel in dieser Kategorie und ebenfalls der zweite der Saison. Es war ihr vierter gemeinsamer Titel. Jaroslav Levinský, der zusammen mit Beck im Vorjahr das Turnier gewann, trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 61 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 56 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 128 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Bergamo